Château Grimaldi (Cagnes), een kasteel in Cagnes-sur-Mer, Frankrijk
Château Grimaldi (Antibes), een kasteel in Antibes, Frankrijk
In dit kasteel bevindt zich het Musée Picasso Antibes